«Fausto» puede referirse a:

Nombre 
 Fausto, nombre propio, cuyo significado etimológico es Feliz, afortunado.

Personajes históricos 

 Fausto, legendario personaje histórico y literario.
 Fausto (353-400), obispo maniqueo.
 Fausto de Bizancio (), historiador
 Fausto de Riez (410-495), obispo de Lérins
 Johann Georg Faust (siglos XV-XVI), astrólogo alemán.

Obras basadas en la leyenda de Fausto 
 La trágica historia del doctor Fausto (1604), obra de teatro de Christopher Marlowe.
 Fausto (1808), de Goethe.
 Fausto (1848), ballet con coreografía y libreto de Jules Perrot y música de Giacomo Panizza, Michael Costa y Niccolò Bajetti.
 Fausto (1859), ópera de Charles Gounod.
 Fausto (1926), película de F.W. Murnau.
 Doktor Faustus (1947), novela de Thomas Mann.
 Fausto (2003), obra de teatro de Reinaldo Montero.
 Fausto (2011), película de Alexander Sokurov.
 Fausto (2011), obra de teatro de Edgar Brau.

En este anexo se recoge una lista de las Obras literarias y artísticas basadas en la leyenda de Fausto.

Músicos 

 Fausto, cantautor portugués

 Fausto, cantautor colombiano

Personajes de cómics 
 Sebastian Faust, personaje de cómic.
Doctor Faustus, personaje villano de Marvel Comics.